Калдейран-Гранди ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жакобина. Население составляет 16 357 человек на 2006 год. Занимает площадь 495,837 км². Плотность населения — 32,85 чел./км².

Праздник города —  25 апреля.

История 
Город основан в 1962 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 17.147.546,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.776,58 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,588 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия